Franz Schulte ist der Name folgender Personen:

* Franz Friedrich Schulte (1837–1911), deutscher Richter
 Franz Xaver Schulte (1833–1891), katholischer Priester und Hochschullehrer für Kirchengeschichte, Generalvikar und Domkapitular